Das System repräsentativer Verkehrsbefragungen bzw. Mobilität in Städten (SrV) ist eine Verkehrserhebung im Stadtverkehr.

Beschreibung 
Das SrV wird seit 1972 regelmäßig im Abstand von ca. 5 Jahren durch den Lehrstuhl für Verkehrs- und Infrastrukturplanung an der TU Dresden organisiert. Neben der seit 1976 durchgeführten Studie „Mobilität in Deutschland“ ist es die am längsten kontinuierlich durchgeführte verkehrswissenschaftliche Untersuchung in Deutschland. 

Die Feldphase der letzten Erhebung fand im Jahr 2018 statt. Die Ergebnisse werden dabei bis zum vierten Quartal 2019 erwartet. Im Gegensatz zum deutschlandweiten Programm „Mobilität in Deutschland“ des Bundesverkehrsministeriums konzentriert sich SrV auf die Erhebung des Mobilitätsverhaltens in Städten. Die Teilnahme von Städten an SrV ist hierbei freiwillig und kostenpflichtig. Im Jahr 2018 nahmen 134 Städte und Gemeinden teil, von denen einige in neun Großräumen gemeinsam betrachtet werden. Im Jahr 2013 nahmen 104 Kommunen teil, 34 mehr als 2008. Nutzer der Daten sind unter anderem Kommunen, Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Verkehrsministerien. Der sogenannte SrV-Städtepegel ermöglicht Zeitreihenbetrachtungen des Verkehrsverhaltens in ostdeutschen Städten. Weitere Stadtgruppen geben Informationen zum typischen Verkehrsverhalten von Kommunen nach Zentralität, Einwohnerzahl und Topografie. Aufgrund der wechselnden Teilnehmer sind diese jedoch nicht zur Betrachtung in Zeitreihen geeignet.

Ablauf der Untersuchung 
Um an Mobilität in Städten – SrV teilzunehmen, beauftragen interessierte Städte den Lehrstuhl für Verkehrs- und Infrastrukturplanung mit der Durchführung. Dieser beauftragt ein Erhebungsinstitut mit der Durchführung von Befragungen der Bevölkerung. Dazu werden Adressen von Haushalten aus dem Melderegister für eine repräsentative Stichprobe zufällig ausgewählt und die Adressaten um Teilnahme gebeten. Die Teilnehmer können die Befragung dann wahlweise telefonisch oder online durchführen. Explizit sollen alle Bewohner des Haushalts, inklusive der Kinder, an der Umfrage teilnehmen, um zu gewährleisten, dass die Studie auch die gesamte Bevölkerung abbildet. Die so erhaltenen Daten werden vom Lehrstuhl wissenschaftlich aufbereitet und an die Auftraggeber übergeben.

Als Stichtage der Erhebung werden die mittleren Werktage von Dienstag bis Donnerstag außerhalb von Schulferien und Feiertagen herangezogen. Hauptsächlich wird der Quell-, Ziel- und Binnenverkehr von Stadtbewohnern erhoben. Weitere die Stadt tangierende Verkehre müssen durch ergänzende Untersuchungen erhoben werden. Diese Verkehre werden nach Wegen, Entfernungen, Dauer, Zweck und Verkehrsart kategorisiert.

Weblinks 
 Projektseite SrV des Lehrstuhls für Verkehrs- und Infrastrukturplanung an der TU Dresden

Einzelnachweise 

Verkehrsanalyse
Sozialwissenschaftliche Erhebung (Deutschland)